I Campionati europei di triathlon middle distance del 2014 (IX edizione) si sono tenuti a Paguera, nel comune di Calvià sull'isola di Maiorca in Spagna, in data 18 ottobre 2014.

Tra gli uomini ha vinto l'italiano Giulio Molinari, mentre la gara femminile è andata all' austriaca Lisa Hütthaler.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2014
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2014
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2014

Campionati europei di triathlon middle distance
Triathlon nel 2014
Competizioni sportive a Calvià